Droga krajowa nr 8 (Czechy)
 Droga krajowa nr 8 (Polska)
 Droga krajowa nr 8 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A8